MedWatch steht für:
MedWatch (Online-Magazin), deutsches Online-Magazin, welches über pseudomedizinische Themen berichtet
 MedWatch (FDA), Organ der US-amerikanischen Food and Drug Administration